Kazimierz Wilczewski – duchowny Kościoła katolickiego
 Kazimierz Wilczewski – polski dowódca wojskowy